Була́хов — славянская фамилия, имеет женскую форму Була́хова.

Известные носители 
 Булахов, Алексей Анисимович (1914—1991) — гвардии подполковник, Герой Советского Союза.
 Булахов, Владимир Иванович (род. 1936) — председатель липецкого горисполкома.
 Булахов, Денис Григорьевич (1905—1984) — работник советской строительной отрасли, Герой Социалистического Труда.
 Булахов, Михаил Гапеевич (1919—2012) — советский и белорусский языковед, доктор филологических наук, профессор.
 Булахов, Павел Петрович (1824—1875) — русский оперный певец (тенор).



Топоним 
 Булахов — село в Козелецком районе Черниговской области Украины.

См. также 
 Булахтин